Johannes Schönherr ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schönherr (Theosoph) (1771–1826), deutscher Theosoph 
 Johannes Schönherr (Autor) (1894–1961), deutscher Schriftsteller, Lektor und Publizist
 Johannes Schönherr (Stadtoriginal) (Hammerhansel; 1921–2007), deutscher Museumsführer